Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на летних Олимпийских играх 2012 года состоялись 2 августа и 3 августа в Центре водных видов спорта.

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований новых рекордов установлено не было.

Медалисты

Заплывы

Предварительные заплывы

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012